Plural de port
 Ports púnics de Cartago
 Comarca valenciana dels Ports
 Parc Natural dels Ports
 Ports de Tortosa-Beseit
 Ports de Morella
 Ports de muntanya de la província de Castelló
 Ports Authority FC, club de futbol de Sierra Leone

Vegeu també 
 Els Ports